Կ, կ (кен, ) — п'ятнадцята літера вірменської абетки.

У класичній вірменській мові позначає звук /k/ (у східному діалеткі — /k'/, у західному — /g'/).

Числове значення — 60.

В Юнікоді має такі коди: U+053F для Կ , U+056F для կ. В інших типах кодування відсутня.